VfB Leipzig steht für folgenden Sportverein:

 VfB Leipzig (1893), Sportverein aus Leipzig (1893 gegründet; 1945 zwangsaufgelöst – Nachfolger 1. FC Lokomotive Leipzig)
 VfB Leipzig (1991), Sportverein aus Leipzig (1991 Nachfolger des Fußballclubs 1. FC Lokomotive Leipzig; 2021 in Fußballverein 1. FC Lokomotive Leipzig aufgegangen)